Натуральне число 1819
 1819 рік до нашої ери
 1819 рік нашої ери